Эдгар Говард Стёртевант (; , , штат Иллинойс — , , штат Коннектикут) — американский языковед. Старший брат Альфреда Стёртеванта.

Биография 
Внук , одного из основателей . Окончив в 1898 году университет штата Индиана, в 1901 году защитил кандидатскую диссертацию по падежным формам латинского языка в Чикагском университете. Далее преподавал классическую филологию в Колумбийском университете (1907—1920), затем перевёлся на факультет лингвистики в Йельский (с 1923); с 1927 года — профессор. Проводил полевые исследований индейских языков и современного варианта английского языка. Будучи наряду с Морисом Блумфилдом и Джорджем Боллингом одним из членов организационного комитета по учреждению лингвистического общества США (1924), с 1931 года являлся его президентом. Организовал Летние лингвистические институты (1928 год).

Основные труды Стёртеванта лежат в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания (ларингальная теория, «индо-хеттская гипотеза»), хеттского языка, общего языкознания и классической филологии. Явился отцом индо-хеттской гипотезы, впервые сформулированной в 1926 году и основанной на его плодотворном труде, результатом чего явилось установление индоевропейского характера хеттского языка (и анатолийских языков в общем) и наличия в хеттском более архаичных черт, чем обычно до того реконструируемые формы для праиндоевропейского. Автор первой научно приемлемой грамматики, хрестоматии и словаря. Сформулировал закон Стёртеванта (удвоенное написание хеттских срединных смычных соответствует индоевропейским глухим смычным или их эквивалентам). Заложил основы того, что впоследствии получило название закона Гётце-Виттмана (Goetze — Wittmann) (спирантизация нёбных смычных перед u в качестве основы происхождения centum-satem изоглоссы). Пересмотренное в 1951 году издание грамматики хеттского языка по-прежнему актуально, хотя в 2008 году появилась более полная грамматика Хоффнера-Мелчерта.

Сочинения 
 Linguistic change. An introduction to the historical study of language, 2 ed., Chi., 1942
 A comparative grammar of the Hittite language, Phil., 1933; 2 rev. ed., v. I, New Haven, 1951 (совм. с E. A. Hahn)
 A Hittite glossary, 2 ed., Phil., 1936
 Linguistic change. An introduction to the historical study of language, 2 ed., Chi., 1942
 Sturtevant, Edgar H. (1931). Hittite glossary: words of known or conjectured meaning, with Sumerian ideograms and Accadian words common in Hittite texts. Language, Vol. 7, No. 2, pp. 3-82., Language Monograph No. 9.
 Sturtevant, Edgar H. (1932). «The Development of the Stops in Hittite». Journal of the American Oriental Society (Journal of the American Oriental Society, Vol. 52, No. 1) 52 (1): 1-12. doi:10.2307/593573. JSTOR 593573.
 Sturtevant, Edgar H. (1940). The pronunciation of Greek and Latin. 2d. ed. Philadelphia: Linguistic Society of America, 1940. Review at Whatmough, J., «The Pronunciation of Greek and Latin by Edgar H. Sturtevant», Classical Philology, Vol. 36, No. 4 (Oct., 1941), pp. 409—411.
 Sturtevant, Edgar H. A. (1933, 1951). Comparative Grammar of the Hittite Language. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1951. First edition: 1933.
 Sturtevant, Edgar H. A. (1942). The Indo-Hittite laryngeals. Baltimore: Linguistic Society of America.
 Sturtevant, Edgar H. (1940). «Evidence for voicing in Hittite g». Language (Language, Vol. 16, No. 2) 16 (2): 81-87. doi:10.2307/408942. JSTOR 408942.[1]
 Sturtevant, Edgar H. A., & George Bechtel (1935). A Hittite Chrestomathy. Baltimore: Linguistic Society of America.

Литература 
 Hahn E. A., Edgar Howard Sturtevant, «Language», 1952, v. 28, № 4.

Лингвисты США
Хеттологи
Преподаватели Йельского университета
Сотрудники Колумбийского университета
Президенты Лингвистического общества Америки
Почётные доктора Йельского университета